Gewone hopklavergalmug
 Jaaps hopklavergalmug